KUV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Kunsan Ab, Kunsan, Corea del Sud